Die Pekao Szczecin Open 2017 waren ein Tennisturnier, das vom 11. bis 17. September 2017 in Stettin stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 186 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 173 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 174 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Stettin